Sherwin est un patronyme porté notamment par :

 Derrick Sherwin (1936-2018), producteur, scénariste et acteur britannique ;
 James Sherwin (1933-), joueur d'échecs américain ;
 Martin J. Sherwin (1937-2021), historien américain ;
 Ray Sherwin, occultiste et magicien anglais ;
 William Sherwin (1607?-1687?), ecclésiastique anglais ;
 William Sherwin (1645?-1709?), graveur anglais.